Šachtërsk – città della Russia
 Šachtërsk – città dell'Ucraina